Emmelie Zipson, stemactrice en zangeres
Emmelie de Forest, winnares van het Eurovisiesongfestival in 2013

Zie ook 
 Emily (doorverwijspagina)